Zinken kan syfta på:

Zinken – en lokal benämning på Zinkensdamm och Zinkensdamms IP
Zinken – inom arkeologi ett spån där spetsen ligger åt sidan skivborr

Geografi

Österrike 

 Zinken Kogel, berg, Steiermark, Politischer Bezirk Liezen, 
 Hoher Zinken (bergstopp i Österrike, Steiermark), Politischer Bezirk Murau, 
 Seckauer Zinken, berg, Steiermark, Politischer Bezirk Murtal,

Se även
 Zink

Robotskapade Österrikeförgreningar